Любовь Филипповна Калачевская (1919-1995) - советская украинская театральная актриса. Народная артистка УССР (1972).

Биографические сведения 
Родилась 21 сентября 1919 г. в Киеве. Окончила драматическую студию при Киевском русском драмтеатре им. Леси Украинки (1940). Работала актрисой Ровенского украинского драмтеатра (1940-1941), Станиславского музыкально-драматического театра им. И. Франко (ныне Ивано-Франковск, 1947-1959).

В 1959-1985 гг. — актриса Львовского русского драматического театра Советской Армии. С 1985 г. и до своей смерти 21 августа 1995 жила в Киеве.

Создала галерею художественных образов, разноплановых по сценическим жанрам и характеристикам. Роли, сыгранные артисткой, отличаются точностью и глубиной психологического проникновения в созданный образ и колоритной яркостью внешней формы.

Фильмография 
Играла в фильмах:

 "Над Черемошем" (1956, Елена)
 "Веселый заговор "(1958,Анна),
 "Киевлянка" (1958, 2 с, Христя).

Литература 

 Украинская Советская Энциклопедия. Т.4. К., 1979. — С.512;
 Искусство Украины: биографический справочник. К 1997. — С.282;
 Все: универсальный словарь-энциклопедия. К., 1999. — С.593;
 Женщины Украины. К., 2001. - СИ74.

Внешние ссылки 

 https://kino-cccp.net/publ/10-1-0-35262

Киноактрисы СССР
Актрисы театра СССР
Актрисы Украины
Персоналии:Львовский драматический театр им. Л. Украинки